Nordpark ist die Bezeichnung von Parks und Grünanlagen in verschiedenen Städten:

 Nordpark (Berlin-Rudow)
 Nordpark (Bielefeld)
 Nordpark (Braunschweig)
 Nordpark Düsseldorf
 Nordpark (Erfurt)
 Nordpark (Frankfurt am Main)
 Nordpark (Gladbeck)
 Nordpark Kassel
 Nordpark Magdeburg
 Nordpark (Mönchengladbach)
 Nordpark (Velbert)
 Nordpark Wuppertal
 Nordpark Köln-Nippes, Nordpark Köln-Longerich
 ein geplanter Park in München, siehe Fröttmaninger Heide

sowie 
 der ehemalige Name der Nordkettenbahn in Innsbruck.